Radslavice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Radslavice (okres Přerov)
 Radslavice (okres Vyškov)
 Horní Radslavice (okres Žďár nad Sázavou)